Spindelegger ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Spindelegger (1919–2014), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Michael Spindelegger (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP)